Золотой век (фильм) — может означать:
 «Золотой век» — французский фильм 1930 года по мотивам романа Маркиза де Сада «120 дней Содома».
 «Золотой век» — болгарский фильм 1984 года режиссёра Любена Морчева.
 «Золотой век» — российский фильм 2003 года режиссёра Ильи Хотиненко.
 «Золотой век» — историческая драма, снятая в 2007 году, о правлении английской королевы Елизаветы I с Кейт Бланшетт в главной роли.